Брьондерслевська гімназія та вищої підготовчої екзаменації — HF — це середня школа та курси вищої підготовчої екзаменації у Брьондерслеві . Середня школа має бл. 550 учнів.

Ідея створення середньої школи в місті була піднята в міській раді в 1958 році, але лише в 1973 році перші учні почали навчатися у тимчасових приміщеннях колишнього технікуму міста. У 1974 році було урочисто відкрито нинішнє приміщення на Islands Allé. До 2007 року середня школа належала та управлялася колишнім районом Північної Ютландії. Відтоді воно перебуває у власному володінні. Середня школа мала стабільний набір студентів протягом багатьох років. Бальний зал середньої школи був останнім бальним залом, побудованим у 1900-х роках у датській середній школі.

Директор 
1973—1992: Єспер Фальсіг Педерсен.

1992—2011: Егон Йенсен.

Із 2012 року — Пер Кнудсен.

Відомі студенти 

 Ханне Вібеке Холст — письменниця (1977)
 Мартін Бех — політик (2009)
 Сьорен К'єлдсен — гравець у гольф (1994)

Зовнішні реферали 

 Гімназія Brønderslev і курс HF

Засновані 1973